Die 1. Division 2021/22 (auch NordicBet Liga nach dem Hauptsponsor genannt) war die 77. Saison der zweithöchsten dänischen Spielklasse im Fußball, die vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wird. Sie begann am 23. Juli 2021 und endete am 22. Mai 2022.

Modus 
Die Saison wurde wie im Vorjahr in einem zweistufigen Format durchgeführt. In der regulären Spielzeit traf jede der zwölf Mannschaft zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Nach Ablauf dieser Phase qualifizierten sich die sechs besten Mannschaften für die Aufstiegsrunde, von denen am Saisonende die zwei besten Teams in die Superliga aufstiegen. Die unteren sechs spielten in der Abstiegsrunde zwei Absteiger aus.

Teams

Vorrunde

Tabelle

Aufstiegsrunde

Tabelle

Abstiegsrunde

Tabelle 

}

Weblinks 
 danskfodbold.com
 Statistiken bei soccerway.com

Einzelnachweise 

2021 22
Fußballsaison 2021/22